Stati Uniti d'America
June Lake – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 June Lake – lago della Contea di Mono, California
June Lake Junction – comunità non incorporata della Contea di Mono, California